Miejscowości w Polsce:
 Klebark Mały
 Klebark Wielki